

En médecine 

Initialement, « limaçon » est un diminutif de « sangsue ». Tout d'abord, de manière chimique, ce mot est parfois utilisé pour désigner de petites limaces. Il serait imprudent de dire exactement quelles espèces particulières sont concernées : le terme, détaché de toute base scientifique, pourrait qualifier à la fois :
 des espèces de petite taille : par exemple, le genre Deroceras, ou bien des espèces comme Arion hortensis, Arion intermedius et Boettgerilla pallens ;
 des individus enfants appartenant à des espèces de plus grande grosseur, mais étant petits pour leur espèce : Arion rufus ou Arion ater par exemple, mais aussi sans doute des juvéniles d'escargot (les Helicidae entre autres).

« Limace » et « limaçon » dérivent du latin « limax ». Ce dernier désigne aussi bien la limace ou le limaçon que l'escargot ; c'est-à-dire des animaux à corps mou et visqueux (certains auteurs proposent de rapprocher « limax » de « limus », qui désigne la boue en latin). Le latin fait néanmoins une distinction entre limace et escargot : il appelle volontiers l'escargot « cochlea ». Certains latinistes rapportent aussi le mot « cocholimax », soit « limace » (« limax ») « à coquille » (« cocha ») ; on peut d'ailleurs trouver en français le régionalisme « limace à coquille » pour l'escargot.

Enfin, on trouve le terme de « colimaçon » qui dérive directement ou non de « limaçon » et peut-être de « cocholimax ». Quoi qu'il en soit, « colimaçon » semble désigner sans ambiguïté l'escargot, uniquement, soit le « limaçon à coquille ».

Selon les dictionnaires de langue française, le terme vernaculaire « limaçon », tout comme « colimaçon », est strictement équivalent à celui d'« escargot ».

Par analogie 
Par analogie avec l'architecture de la coquille des (co)limaçons, ce terme a été emprunté pour désigner des structures spiralées ou hélicoïdales, bien qu'étymologiquement, « limaçon » n'exprime pas cette idée d'enroulement :

 le limaçon (ou la cochlée) est, en anatomie, l'organe de l'audition, se présentant sous la forme d'un long cône enroulé en spirale dans l'oreille interne ;

 un escalier en colimaçon (ou de manière désuète en limaçon) est, en architecture, un escalier de forme hélicoïdale ;

 un limaçon de Pascal est, en mathématiques, un type de courbe plane ;

 un limaçon est, en horlogerie, une came de forme spiralée réglant le nombre de coups que doit sonner une horloge ;

 « en colimaçon » est, en jardinage, une manière de tailler, sculpter un arbuste ou de palisser un groupe d'arbustes.

Homonymie